Avec accent :
 le Québec est une province du Canada  ;
 le gouvernement du Québec, souvent désigné par l'appellation « Québec »  ;
 Les partis politiques ;
 Parti québécois ;
 Québec solidaire ;
 Action démocratique du Québec ;
 Coalition avenir Québec ;
 Parti libéral du Québec ;
 Parti conservateur du Québec (2009-)

 la ville de Québec, la capitale du Québec  ;
 l'agglomération de Québec ;
 le Pont de Québec ;
 le Vieux-Québec ;
 la Citadelle de Québec ;
 la Communauté métropolitaine de Québec ;
 la région administrative de Québec, dont le nom officiel est région de la Capitale-Nationale ;
 la région touristique de Québec ;
 l'ancien comté de Québec, comté municipal du Québec ;
 la circonscription électorale fédérale de Québec ou l'ancienne circonscription fédérale du même nom ;
 Québec, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1861  ;
 les anciens districts électoraux provinciaux de Québec, Québec-Centre, Québec-Est et Québec-Ouest  ;
 le Carnaval de Québec ;
 la région administrative Centre-du-Québec

 la classe Québec est le code OTAN pour une classe de sous-marins soviétiques à propulsion diesel-électrique  ;

 l'astéroïde (35165) Québec.

Sans accent :
 Quebec, album du groupe de rock américain Ween sorti en 
 Quebec est le nom d'une localité anglaise du comté de Durham
 Quebec est le nom d'un secteur situé dans le Montana, aux États-Unis
 Quebeck est une communauté non incorporée située dans l'État du Tennessee, aux États-Unis
 Quebec est un mot redondant symbolisé par la lettre « Q » dans l'alphabet radio normalisé par l'OACI
 Quebec est le mot symbolisé par la lettre « Q » dans l'alphabet phonétique de l'OTAN 

Histoire :
 Province de Québec (1763-1791)